Pasternack ist der Familienname folgender Personen: 

 Benjamin Pasternack (* 19??), US-amerikanischer Pianist 
 Bruce Pasternack (* 1947), US-amerikanischer Unternehmensführer 
 Gerhard Pasternack (* 19??), deutscher Literaturwissenschaftler 
Nadja Pasternack (* 1996), Schweizer Bobfahrerin 
 Peer Pasternack (* 1963), deutscher Sozialwissenschaftler 

Siehe auch: 

 Pasternak